Бруно Эдгар Зигхайм (; 24 мая 1875, Берлин — 5 ноября 1952, Йоханнесбург) — немецкий и южноафриканский шахматист, мастер, четырехкратный чемпион Южной Африки. Главное спортивное достижение на международной арене — разделил с Р. Рети 2—3 места в Гастингском международном турнире 1922/1923 гг. (после А. К. Рубинштейна).

Из-за еврейского происхождения был вынужден бежать из Германии с приходом к власти нацистов.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматисты Южно-Африканской Республики